Tulli ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Tulli (* 1982), italienischer Fußballspieler
 Magdalena Tulli (* 1955), polnische Schriftstellerin
 Marco Tulli (1920–1982), italienischer Schauspieler
 Mauro Tulli (* 1958), italienischer Klassischer Philologe 
 Vincent Tulli (* 1966), französischer Tontechniker und -ingenieur
 Wladimiro Tulli (1922–2003), italienischer Maler
und der Name von
 Tulli (Indianerhäuptling), Indianerhäuptling der Choctaw

Siehe auch: Tully